Mount Grant ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Grant (Montana) im Flathead County
 Mount Grant (Nevada) im Mineral County
 Mount Grant (Vermont) im Addison County

Sonstige:
 Mount Grant (Südgeorgien)